Balbina Pi i Olivella, (1858 - 1896), actriu catalana de l'últim terç del , germana del titellaire Juli Pi.
 Balbina Pi Sanllehy, (1896 - 1973), activista anarquista, teixidora i mare de la cantant Teresa Rebull.